

Personnalités 

 Kapil Sibal (né en 1948), avocat et homme politique indien ;
 Nina Sibal (1948-2000), diplomate et romancière indienne.

Entreprises 
 SibAl, groupe russe d'aluminium.